Primera División de Argentina 2016/2017 var den högsta divisionen i fotboll i Argentina för säsongen 2016/2017 och bestod av en serie där alla 30 lag spelade mot varandra en gång samt ytterligare en gång mot ett speciellt "rivallag", vilket gav 30 matcher per lag.

Tabell

Poängtabell

Källor
Soccerway.com

2016 i Argentina
2017 i Argentina
Fotbollssäsongen 2016/2017
2016/2017